Cette page propose la liste des numéros matricules des clubs de football affiliés auprès de l'URBSFA.. La toute première édition de cette liste est publiée le , dans La Vie sportive, l'organe officiel de la fédération belge de football. Elle compte à l'époque 869 noms.

Ce principe « d'immatriculation » (terme employé à l'époque) a été imaginé et mis en œuvre par Alfred Verdyck qui est alors le secrétaire Général de l'URBSFA.

Légende 

« SR » = club reconnu comme « société royale »« KM » = club reconnu comme « société royale », en néerlandais « Koninklijke Maatschappij »« R. » = Royal(e)« K. » = Koninklijk(e)

 Note importante: La colonne "disparu" signifie que soit le club n'existe plus, soit il a quitté (radié, démissionné...) l'URBSFA et n'y dispose plus d'un matricule.

Matricules de 1 à 10

Matricules de 11 à 20

Matricules de 21 à 30

Matricules de 31 à 40

Matricules de 41 à 50

Matricules de 51 à 60 

À noter le cas particulier du « matricule 54 » qui a été réattribué. Ce cas de figure provient d'une réclamation du K. Tongerse SV Cercle, initialement immatriculé avec le , mais qui conteste le fait d'avoir reçu un matricule plus grand que son rival du Patria FC Tongeren (71) qu'il considère plus jeune.

Créé en 1908, sous le nom de CS Tongrois, le club plaignant estime avoir été contraint à la dissolution par le fait de la Première Guerre mondiale. Il a été reconstitué en 1919. Entretemps, le « Patria » a vu le jour en 1916.

Le , le Comité Exécutif de l'URBSFA décide de réattribuer le « matricule 54 » délaissé à la suite d'une fusion (à l'époque une fusion entraîne la création d'un nouveau matricule et la disparition des numéros initiaux).

Matricules de 61 à 70

Matricules de 71 à 80

Matricules de 81 à 90

Matricules de 91 à 100

Matricules 101 à 125

Matricules de 126 à 150

Matricules de 151 à 175

Matricules de 176 à 200

Matricules de 201 à 225

Matricules de 226 à 250

Matricules de 251 à 275

Matricules de 276 à 300

Matricules de 301 à 325

Matricules de 326 à 350

Matricules de 351 à 375

Matricules de 376 à 400

Matricules de 401 à 425

Matricules de 426 à 450

Matricules de 451 à 475

Matricules de 476 à 500

Matricules de 501 à 525

Matricules de 526 à 550

Matricules de 551 à 575

Matricules de 576 à 600

Matricules de 601 à 625

Matricules de 626 à 650

Matricules de 651 à 675

Matricules de 676 à 700

Matricules de 701 à 725

Matricules de 726 à 750

Matricules de 751 à 775

Matricules de 776 à 800

Matricules de 801 à 825

Matricules de 826 à 850

Matricules de 851 à 869 

FIN DE LA TOUTE PREMIÈRE LISTE PUBLIÉE LE

Matricules de 870 à 899

Matricules de 900 à 999

Annexes

Sources et liens externes 
 « La Vie Sportive » du

Notes

Références 

Football en Belgique
Liste de clubs de football par pays
clubs de foot